Madeline fait référence à :

Prénom 
Madeline, variante du prénom Madeleine.

Patronyme 
 André Madeline (1896-1973), romancier français ;
Fanny Madeline (1979-), historienne française ;
 Joseph Madeline (1891-1977), architecte français ;
 Louis Madeline (1882-1962), architecte français ;
 Paul Madeline (1863-1920), peintre français.

Toponyme 

 Madeline, census-designated place située en Californie.

Œuvres 
 Madeline, une série de livres pour enfant de Ludwig Bemelmans, adaptée au cinéma sous le titre Madeline à Paris et à la télévision sous le titre Madeline ;
 Madeline, un dessin animé de 1989 ;
 Madeline, un film de 1998.